Aguascalientia es un género extinto de pequeños camellos endémico de América del Norte (viviendo tan al sur como la zona del actual Canal de Panamá) durante principios del periodo Mioceno hace entre 23.030 a 20.6 millones de años. Aguascalientia pertenece al grupo de la Floridatragulinae, una subfamilia extinta de pequeños camellos. No son antepasados de los actuales géneros de camellos, sino una rama separada del árbol genealógico. En comparación con los camélidos modernos Aguascalientia tenía un hocico relativamente largo. El género lleva el nombre de la ciudad mexicana de Aguascalientes, donde los fósiles de la especie tipo Aguascalientia wilsoni fueron encontrados.

Taxonomía 
Aguascalientia fue nombrado por Stevens (1977). Fue asignado a la familia Camelidae por Stevens (1977) y luego por Carroll (1988).

Morfología 
Especímenes fósiles de A. wilsoni fueron examinados por M. Mendoza, C. M. Janis y P. Palmqvist para determinar su masa corporal. Un espécimen fue estimado en un peso de 34.1 kilogramos. Un segundo espécimen fue estimado en un peso de 5.52 kilogramos.

Filogenia 

Un análisis cladístico publicado en 2012 produjo el siguiente árbol para la subfamilia Floridatragulinae, en el que se incluyen las especies de Aguascalientia. El análisis indica que es posible que el género Aguascalientia sea parafilético.

Referencias 

Floridatragulinae
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos de América del Norte